XXI чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Берлине (Германия) с 23 по 26 октября 1997 года. Соревнования проходили только среди гимнасток, выступающих в индивидуальном первенстве. Медали были разыграны в командном и индивидуальном многоборье, а также в отдельных видах упражнений — со скакалкой, обручем, булавами и лентой.

Призёры в командном многоборье

Финал индивидуального многоборья

Финал командного многоборья

Финалы в отдельных видах

Скакалка

Обруч

Булавы

Лента

Примечания

Ссылки 
 FIG — Международная федерация гимнастики

Чемпионаты мира по художественной гимнастике
Октябрь 1997 года